Шелепницкий — фамилия; имеет женскую форму Шелепницкая.
 Шелепницкий, Юрий Григорьевич (род. 1965) — советский и украинский футболист, тренер.
 Шелепницкая, Наталия Михайловна (род. 1970) — украинская оперная певица.